Наварес () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Наварес-де-Аюсо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Наварес-де-лас-Куэвас — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Наварес-де-Энмедио — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. 
 Эрас-де-Аюсо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.